Desa Margabakti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margabakti (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 108,28), Jawa Barat, 
 Desa Margabakti (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 108,45), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar